Friedrich Ludwig Wilhelm Varnhagen - engenheiro e militar alemão.
Karl August Varnhagen von Ense - biógrafo alemão.
Francisco Adolfo de Varnhagen - militar, diplomata e historiador brasileiro.
100029 Varnhagen - asteróide.

Desambiguação